Osoby o nazwisku McClellan:
 George Brinton McClellan (1826–1885) – generał amerykański z okresu wojny secesyjnej
 George B. McClellan Jr. (1865–1940) – amerykański polityk, syn generała George’a McClellana
 John Little McClellan (1896–1977) – amerykański polityk z Arkansas

Gminy w USA:
 McClellan (ang. McClellan Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jefferson
 McClellan (ang. McClellan Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Newton
 McClellan (ang. McClellan Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson